Уильям Майнорс () — английский мореплаватель, капитан судна «Royal Mary», принадлежавшего Английской Ост-Индской компании. 

В 1643 году в день католического Рождества (25 декабря) в ходе экспедиции по исследованию восточного участка Индийского океана он открыл неизвестный и необитаемый остров, который назвал в честь праздника островом Рождества.

Примечания 

Мореплаватели Англии
Остров Рождества